Newton Cavalcanti, pintor e gravador brasileiro;
 Newton de Andrade Cavalcanti, militar e político brasileiro;
 Newton Deschamps Cavalcanti, político brasileiro;
 Newton Moreno - Autor de teatro brasileiro.

Desambiguações de antropônimos